Урулюнгуй — топоним в Забайкальском крае России:

 Урулюнгуй — посёлок при станции в Краснокаменском районе.
 Урулюнгуй — село в Приаргунском районе.
 Урулюнгуй — река, левый приток Аргуни.

См. также 
 Урулюнгуй 2-й — село в Приаргунском районе Забайкальского края